Ферми может означать:

Персоналии 
 Ферми, Энрико (1901—1954) — итальянский физик, создатель первого в мире ядерного реактора.

В географии и топонимике 
 Ферми — древний город на острове Лесбос эпохи энеолита и ранней бронзы.
 «Ферми» — станция Туринского метрополитена.

В науке и технике 
 Ферми — единица длины, используемая в ядерной физике.
 Ферми — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 Парадокс Ферми — парадокс, подвергающий сомнению возможность обнаружения внеземных цивилизаций.
 Премия Энрико Ферми — премия за достижения в области исследования, использования и производства энергии.
 Золотое правило Ферми — понятие квантовой физики.
 Энергия Ферми — одно из центральных понятий физики твёрдого тела.
 Квазиуровень Ферми — понятие квантовой механики (в частности физики полупроводников).
 Поверхность Ферми — поверхность постоянной энергии в k-пространстве, равной энергии Ферми в металлах или вырожденных полупроводниках.
 Статистика Ферми — Дирака — квантовая статистика в статистической физике.
 Фермионы — по современным научным представлениям — элементарные частицы, из которых складывается вещество.
 Ферми-газ — газ, состоящий из частиц, удовлетворяющих статистике Ферми — Дирака.
 Ферми-жидкость — квантовомеханическая жидкость, состоящая из фермионов, подверженных определённым физическим условиям.
 «Фермилаб» — ускорительная лаборатория Министерства энергетики США.
 Телескоп Ферми — космический телескоп для изучения больших областей космоса с помощью гамма-излучения с низкой земной орбиты.
 (8103) Ферми — астероид главного пояса.